Drolshagen steht für:
 Drolshagen, Stadt im Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Drolshagen (Adelsgeschlecht), ein westfälisches Rittergeschlecht

Drolshagen ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Drolshagen († 1338), Domherr in Münster
 Ebba D. Drolshagen (* 1948), deutsche Übersetzerin und Publizistin
 Carl Drolshagen († 1934), deutscher Kartographiehistoriker und Vermessungsbeamter
 Ulrich von Drolshagen (12. Jh. – 13. Jh.), Geistlicher, Domherr und Vizedominus in Münster
 Ulrich von Drolshagen (Domherr), 1212 bis 1222 Domherr in Münster

Siehe auch:

 Amt Drolshagen
 Drolshagen-Land